Daniel Brodin (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Hanvikens SK, il commence sa carrière professionnelle en 2009 avec le Djurgården Hockey dans l'Elitserien. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2010 par les Maple Leafs de Toronto en cinquième ronde, en . Il décroche le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || Djurgården Hockey || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Djurgården Hockey || Elitserien ||30 ||2 ||3 ||5 ||26 ||16 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || Djurgården Hockey || Elitserien || 51|| 4|| 9|| 13|| 61|| 7|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
|2011-2012 || Djurgården Hockey || Elitserien || 46|| 2|| 5|| 7|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Ässät Pori || SM-liiga || 60|| 10|| 8|| 18|| 73|| 16|| 6|| 2|| 8|| 18
|-
|2013-2014 || Brynäs IF || SHL || 52|| 11|| 4|| 15|| 42|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| Brynäs IF || SHL || 54|| 7|| 12|| 19|| 61|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2015-2016|| Djurgården Hockey || SHL || 50 || 13 || 11 || 24 || 42 || 8 || 3 || 1 || 4 || 10
|-
| 2016-2017|| Djurgården Hockey || SHL || 49 || 11 || 10 || 21 || 34 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018|| Djurgården Hockey || SHL || 8 ||1 || 0 || 1 || 0 || 11|| 1 || 0 ||1 || 0 
|-
| 2018-2019|| Djurgården Hockey || SHL || 52|| 19|| 16|| 35|| 63|| 19|| 4|| 5|| 9|| 39 
|-
| 2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||50 ||16 ||16 ||32 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 14 || 3 || 2 || 5 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  ||

Au niveau international

Trophées et honneurs personnels 
 SM-liiga
 Champion de Finlande
 Victoire : 2013.

Notes et références 

Naissance en février 1990
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur de l'Ässät Pori
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Naissance à Stockholm
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022